Cyrille était un missionnaire chrétien qui convertit l'aristocratie de Kiev (pour la plupart des Varègues) et la plupart de la population.

Missionnaire chrétien
Religieux orthodoxe